Ел Конго има више значења:

 Ел Конго (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Конго, Ел Серито (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Конго (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Конго (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику